Il peut s'agir de :
 Jacques Louis Éléonore Godefroy Cavaignac, dit Godefroi de Cavaignac (1800-1845), nouvelliste et journaliste.
 Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac, dit Godefroy de Cavaignac, (1853-1905), homme politique français.